Flossmann oder Floßmann ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Floßmann (* 2001), deutsche Schauspielerin
 Ferdinanda Flossmann (1888–1964), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Gabriele Flossmann, österreichische Kulturjournalistin
 Gerhard Floßmann (* 1941), österreichischer Historiker und Heimatforscher
 Josef Flossmann (1862–1914), deutscher Bildhauer
 Klemens Flossmann (1892–1951), österreichischer Architekt
 Kristin Floßmann (* 1983), deutsche Politikerin (CDU)
 Martin Flossmann (1937–1999), österreichischer Schauspieler, Theaterautor und Kabarettist
 Ursula Floßmann (* 1944), österreichische Juristin, Hochschullehrerin und Feministin